World Boxing Association – międzynarodowa organizacja boksu zawodowego
 West Bromwich Albion – klub piłkarski